Das El Gouna International 2016 fand vom 21. bis 29. April 2016 in el-Guna, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Wertungskategorie PSA World Series.
 
Vorjahressieger war Ramy Ashour, der in der ersten Runde verletzungsbedingt aufgab. Im Finale standen sich die beiden Topgesetzten, Mohamed Elshorbagy und Grégory Gaultier gegenüber. Elshorbagy gewann die Partie mit 7:11, 9:11, 11:3, 11:9 und 11:8 und damit seinen 22. Titel auf der World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Zahed Mohamed einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2016
PSA World Tour 2015/16